Sam Fan Thomas (ur. 1954) – kameruński muzyk
 Sam Thomas (ur. 1986) – walijski dżokej
 Sam Thomas (ur. 1986) – brytyjski działacz społeczny
 Sam Thomas (ur. 1999) – amerykańska koszykarka